Gu Junjie – chiński lekkoatleta, trójskoczek
 Gu Junjie – chiński paleontolog specjalizujący się w wymarłych owadach

Przypisy